Роса́:

 Роса — вид атмосферных осадков.
Ро́са:
 Фамилия (, ):
 Роса, Дон (род. 1951) — американский иллюстратор и автор комиксов.
 Роса, Исаак (род. 1974) — испанский писатель.
 Роса, Пауло Сержио (род. 1969) — бразильский футболист, известный как Виола.
 Роса, Петер (1806—1882) — датский художник жанровой и исторической живописи.
 Роса, Рудней да (род. 1974) — бразильский футболист.
 Роса, Умберто (1932—2017) — аргентинский и итальянский футболист, тренер.
 Роса, Эдриан (род. 1971) — английский профессиональный игрок в снукер.

 
 де ла Роса, Педро (род. 1971) — испанский автогонщик.
 де ла Роса, Роберто (род. 2000) — мексиканский футболист.
 де ла Роса, Хорхе (род. 1981) — мексиканский бейсболист.
 Мартинес де ла Роса, Франсиско (1787—1862) — испанский поэт, драматург, политик и дипломат.

 Другое
 «Роса» — российская компания, разработчик Rosa Linux.

См. также 
 Мучнистая роса — грибковое заболевание растений.
  (значения)
 
 
  (значения)